«Get Right With Me»  - сьома пісня британської групи Depeche Mode, з альбому Songs of Faith and Devotion. Вийшов 22 березня 1993 року. В цьому треку для перкусія, синтезатори і вокал.

Пісні Depeche Mode